Wallemme ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Wallemme (* 1964), französischer Kontrabassist
 Jean-Guy Wallemme (* 1967), französischer Fußballspieler und -trainer